Рассыпное — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Рассыпное — село в Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Рассыпное — село в Илекском районе Оренбургской области.
 Рассыпное — село в Песчанокопском районе Ростовской области.

Украина 
 Рассыпное — посёлок в Торезском городском совете Донецкой области.
 Рассыпное — село в Дмитровском сельском совете Шахтёрского района Донецкой области.
 Рассыпное — село в Рассыпненском сельском совете Шахтёрского района Донецкой области.
 Рассыпное — село в Троицком районе Луганской области.